Grad u Danskoj:
 Sønderborg, grad u regiji Južna Danska

Općina u Danskoj:
 Sønderborg (općina), općina u regiji Južna Danska